Борд-де-Ривье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монрежо. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31076.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 90 км к юго-западу от Тулузы.

На юге коммуны протекает река Гаронна.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 496 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 298 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 228 были экономически активными, 70 — неактивными (показатель активности — 76,5 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 228 активных жителей работали 212 человек (109 мужчин и 103 женщины), безработных было 16 (9 мужчин и 7 женщин). Среди 70 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Мартина

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна